Cervera (llinatge), llinatge de l'estament noble de l'alta Segarra
 Toponímia:
 Cervera, municipi de la Segarra, capital de la comarca
 Cervera de Buitrago, municipi de la Comunitat de Madrid
 Cervera de la Cañada, municipi de la província de Saragossa, a la comarca de la Comunitat de Calataiud
 Cervera del Llano, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa (Espanya)
 Cervera del Maestrat, municipi del Baix Maestrat
 Cervera de la Marenda, municipi del Rosselló
 Cervera de los Montes, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Cervera de Pisuerga, municipi i cap de partit judicial de la província de Palència, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Cervera del Río Alhama, municipi de la Rioja a la regió de la Rioja Baixa
 Rambla de Cervera, curs d'aigua del Baix Maestrat
 Son Cervera, ortografia alternativa del municipi mallorquí de Son Servera
 Biografies:
 Agustí Cervera i Marquès (1870 - 1947), músic i compositor de sardanes
 Alfons Cervera, escriptor valencià
 Felip Cervera i Marquès (1863 - 1930), compositor
 Guillem de Cervera o Cerverí de Girona, trobador
 Guillermo Cervera (Madrid, 1968), fotoperiodista 
 Jaume Cervera i Marquès (Castelló d'Empúries, 1858 - Barcelona, 1950), músic i compositor de sardanes
 Jordi Cervera i Martínez, nedador català
 Josep Cervera, diversos personatges
 Josep Maria Cervera i Berta (Figueres, 1904 - Sant Feliu de Guíxols, 1998), sacerdot, escriptor, mestre de música i compositor de sardanes
 Julio Cervera Baviera, pioner de la radiotelefonia reconegut com el qui va poder haver inventat la ràdio
 Maria Cervera Coderch
 Vicente Cervera Chust, pilotari valencià